3. Halowe Mistrzostwa Azji w Lekkoatletyce – halowe zawody lekkoatletyczne, które odbyły od 14 do 16 lutego 2008 w stolicy Kataru Dosze. Areną zmagań sportowców była hala Aspire Dome, która w 2010 roku gościła uczestników lekkoatletycznych halowych mistrzostw świata. Najwięcej medali – 17 – wywalczyli zawodnicy Indii. W zawodach wystartowało 29 reprezentacji narodowych skupionych w Azjatyckim Stowarzyszeniu Lekkoatletycznym.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona halowych mistrzostw Azji w Katarze 
  

2008 w lekkoatletyce
2008
Lekkoatletyka w Katarze
2008 w Katarze
Sport w Dosze